Чарльз «Чак» Рейснер (; 14 сентября 1887 — 24 марта 1962) — американский кинорежиссер и актёр 1920-х и 1930-х годов.

Американский режиссёр немецкого происхождения, снявший более 60 фильмов между 1920 и 1950 гг. Он снимался вместе с Чарли Чаплином в фильмах «Собачья жизнь» (1918), «Удовольствия дня» (1919), «Малыш» (1921) и «Пилигрим». В 1930 году под руководством MGM он снял фильм «В погоне за радугой», в котором снимались актеры Бесси Лав и Чарльз Кинг.

Биография 
Чарльз Райснер начал свою карьеру как профессиональный боксёр. В 1915 году он начал свою кинокарьеру в фильме «Его первый неверный шаг», с Честером Конклином в главной роли. В 1925 Райснер играл второстепенные роли, по крайней мере в 30 фильмах, в основном в короткометражных кинокомедиях.

В середине 1920-х годов он покинул свою работу в качестве актера и работал исключительно в качестве режиссёра. Первым крупным фильмом Райснера был Пароходный Билл (1928) с Бастером Китоном в главной роли, которая в настоящее время рассматривается как шедевр.

Он умер от сердечного приступа 24 марта 1962 в возрасте 75 лет, в городе Ла-Йолла, Калифорния.

Фильмография

Режиссёр 
 Чемпион проиграл / A Champion Loser (1920)
 Прачечная / The Laundry (1920)
 Простой и сладкий / Simple and Sweet (1921)
 Его щенячья любовь / His Puppy Love (1921)
 Она: сплошной провал / Won: One Flivver (1921)
 Мягкие львы / Stuffed Lions (1921)
 Молокосос / The Greenhorn (1921)
 Бессолнечное воскресенье / Sunless Sunday (1921)
 Сломанные свадебные колокола / Cracked Wedding Bells (1923)
 Пока султан / So Long Sultan (1923)
 Мужчина в коробке / The Man on the Box (1925)
 Охотник за приданым / The Fortune Hunter (1927)
 Что каждая девушка должна знать / What Every Girl Should Know (1927)
 Отсутствует связь / The Missing Link (1927)
 Пароход Билл-младший / Steamboat Bill, Jr. (1928)
 Братская любовь / Brotherly Love (1928)
 Шумные соседи / Noisy Neighbors (1929)
 Китайская граница / China Bound (1929)
 Голливудское ревю 1929 года / The Hollywood Revue of 1929 (1929)
 В погоне за радугой / Chasing Rainbows (1930)
 Внезапно пойман / Caught Short (1930)
 Вечеринка в день рождения Джеки Купер / Jackie Cooper’s Birthday Party (1931)
 Сокращение / Reducing (1931)
 Политика / Politics (1931)
 Честолюбивый / Flying High (1931)
 Рождественская вечеринка / The Christmas Party (1931)
 Развод в семье / Divorce in the Family (1932)
 Свист в темноте / Whistling in the Dark (1933)
 Шеф / The Chief (1933)
 Голливудская вечеринка / Hollywood Party (1934)
 Студенческое турне / Student Tour (1934)
 Выигрышный билет / The Winning Ticket (1935)
 Это витает в воздухе / It’s in the Air (1935)
 Танцуют все / Everybody Dance (1936)
 Убийство в колледже / Murder Goes to College (1937)
 Софи Ленг едет на запад / Sophie Lang Goes West (1937)
 Карусель Манхэттен / Manhattan Merry-Go-Round (1937)
 Зимний карнавал / Winter Carnival (1939)
 Алекс в стране чудес / Alex in Wonderland (1940)
 Универмаг / The Big Store (1941)
 На этот раз навсегда / This Time for Keeps (1942)
 Познакомьтесь с людьми / Meet the People (1944)
 Затерянные в гареме / Lost in a Harem (1944)
 Путешествующая продавщица / The Traveling Saleswoman (1950)

Актер 
 Его первый неверный шаг / His First False Step (1916)
 Его лживое сердце / His Lying Heart (1916)
 Собачья жизнь / A Dog’s Life (1918)
 Удовольствия дня / A Day’s Pleasure (1919)
 Малыш / The Kid (1921)
 Простой и сладкий / Simple and Sweet (1921)
 Его щенячья любовь / His Puppy Love (1921)
 Она: сплошной провал / Won: One Flivver (1921)
 Мягкие львы / Stuffed Lions (1921)
 Хороший Роб / Rob 'Em Good (1923)
 Пилигрим / The Pilgrim (1923)
 Ворвавшись в общество / Breaking Into Society (1923)
 Сломанные свадебные колокола / Cracked Wedding Bells (1923)
 Пока султан / So Long Sultan (1923)
 Её временный человек / Her Temporary Husband (1923)
 Завоевывай свой путь / Winning His Way (1924)
 Бороться и побеждать / Fight and Win (1924)
 Приведите его / Bring Him In (1924)
 Правосудие крайнего севера / Justice of the Far North (1925)
 Мужчина в коробке / The Man on the Box (1925)

Сценарист 
 Прачечная / The Laundry (1920)
 Простой и сладкий / Simple and Sweet (1921)
 Его щенячья любовь / His Puppy Love (1921)
 Она: сплошной провал / Won: One Flivver (1921)
 Мягкие львы / Stuffed Lions (1921)
 Молокосос / The Greenhorn (1921)
 Сломанные свадебные колокола / Cracked Wedding Bells (1923)
 Пока султан / So Long Sultan (1923)
 Отсутствует связь / The Missing Link (1927)
 В погоне за радугой / Chasing Rainbows (1930)
 Честолюбивый / Flying High (1931)

Продюсер 
 Выигрышный билет / The Winning Ticket (1935)
 Подставили! / Railroaded! (1947)
 Похороните меня после смерти / Bury Me Dead (1947)

Примечания

Ссылки 

Режиссёры США
Актёры США
Киноактёры США
Сценаристы США
Актёры немого кино США